La paroisse Vénérable Léon-Jean Dehon est une circonscription administrative de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Nom 

L'origine du nom de la paroisse vient de Vénérable Léon Dehon qui est né dans cette paroisse à La Capelle.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 12 anciennes paroisses de la région.

Organisation 

La paroisse Vénérable Léon-Jean Dehon est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Thiérache du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à La Capelle. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des monuments religieux de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Vénérable Léon-Jean Dehon sur le site du diocèse

Sources 

Vénérable Léon Jean Dehon